Грац 1880 — международный шахматный турнир, проходивший со 2 по 9 сентября 1880 года в Граце (Австро-Венгрия).

В турнире участвовали 6 австрийских шахматистов (среди них 2 венгра и хорват) и 2 представителя Германии. В турнире участвовали руководители шахматного клуба Граца, под эгидой которого проводилось соревнование: президент Иоганн Бергер и вице-президент Александр Виттек. Борьба в турнире была упорной, и победу разделили 3 шахматиста. Необычным для турниров того времени было также большое количество ничейных результатов. Судьба 1-го приза решилась в последнем туре дополнительного соревнования, когда Адольфу Шварцу удалось выиграть чёрными у Микши Вейсса.

Турнирная таблица

Дополнительный турнир за 1-й приз

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте 365Chess.
 Партии дополнительного турнира  на сайте 365Chess

Шахматные турниры
Шахматы в Австрии
1880 год в шахматах